Powerball – lotteria degli Stati Uniti d'America
Powerball – attrezzo ginnico
Powerball – videogioco per Sega Mega Drive del 1991
Powerball – tipo di droga